«Панатинаико́с» (в переводе с греч. «всеафинский») — греческий баскетбольный клуб из города Афины.

История 
Баскетбольный клуб «Панатинаикос» основан в 1922 году.

С начала 40-х годов клуб является ведущим в греческом баскетболе, завоевав на протяжении 70 лет многочисленные титулы. С начала 70-х «Панатинаикос» стал систематически появляться в полуфиналах Европейского первенства, но чемпионом Европы в первый раз команда стала лишь в 1996 году (победив в финале Барселону 67-66).

В период 1996—2011 гг. «Панатинаикос» шесть раз выиграл Евролигу. В 1996 году «Панатинаикос» выиграл Интерконтинентальный кубок.

Успешные выступления клуба в последние годы, многие связывают с личностью тренера команды — Желько Обрадовича.

2 июля 2012 года  на своём официальном сайте «Панатинаикос» объявил о назначении на пост главного тренера Аргириса Педулакиса. Контракт с наставником подписан на два года.

Достижения 
 Кубок чемпионов Европы 
 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011

  Кубок чемпионов Европы Финалист 
 2001

 Чемпионы Греции (38) 
 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

 Суперкубок Греции 
 2021

 Обладатели кубка Греции (20)
 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021

 Межконтинентальный кубок
 1996

Сезоны

Состав

Известные игроки 

  Фрагискос Алвертис
  Либерис Андрицос
  Никос Будурис
  Фанис Христодулу
  Димос Дикудис
  Никос Иконому
 - Никос Галис
  Панайотис Яннакис
  Мемос Иоанну
  Йоргос Калайцис
  Димитрис Коколакис
  Йоргос Колокитас
  Апостолос Контос
 - Джон Корфас
  Такис Коронеос
  Христос Мириунис
  Лазарос Пападопулос
  Димитрис Папаниколау
  Костас Патавукас
  Костас Политис
 - Давид Стергакос
  Кирьякос Видас

  Цанис Ставракопулос
  Йоргос Карагутис
  Иоаннис Яннулис
  Вангелис Вурцумис
  Йоргос Балояннис
  Аргирис Педулакис
  Димитрис Димакопулос
  Аргирис Папапетру
  Йоргос Скрополитас
  Федон Маттеу
  Миссас Пантазопулос
  Стелиос Арванитис
  Яннис Ламбру
  Никос Милас
  Никос Хацивреттас
  Вассилис Спанулис
  Марсело Никола
  Пепе Санчес
  Уго Сконочини
  Арьян Комазец
  Дамир Мулаомерович
  Никола Пркачин
  Дино Раджа

  Стойко Вранкович
  Андрия Жижич
  Джон Амаечи
  Айвар Куусмаа
  Тийт Сокк
  Патрик Фемерлинг
  Саша Хапманн
  Михаэль Кох
  Пэт Бурке
  Одед Каташ
  Фернандо Жентиле
  Робертас Явтокас
  Рамунас Шишкаускас
  Шарунас Ясикявичюс
  Владo Штепанович
  Никола Пекович
  Джулиус Нвосу
  Деян Бодирога
  Жарко Паспаль
  Мирослав Пекарски
  Желько Ребрача
  Деян Томашевич
  Милош Вуянич

  Сани Бечирович
  Яка Лакович
  Ферран Мартинес
  Ибрахим Кутлуай
  Александр Волков
  Энтони Авент
  Лонни Бакстер
  Родни Буфорд
  Антонио Дэвис
  Тони Делк
  Барон Динкинс
  Эдгар Джонс
 - Ариэль Макдональд
 - Дэррил Миддлтон
  Трэйси Мюррей
 - Джонни Роджерс
  Джон Сэлли
  Байрон Скотт
  Доминик Уилкинс
  Кеннеди Уинстон

Примечания 

Баскетбольные клубы Греции
Участник баскетбольной Евролиги
Спорт в Афинах